Голизаде — фамилия. Известные носители:

 Голизаде, Али (род. 1996) — иранский футболист.
 Голизаде, Асгар (род. 1991) — иранский шахматист